Józef Walewski – kasztelan łęczycki i brzeziński
 Józef Walewski (zm. 1792) – podstarości wieluński, cześnik sieradzki
 Józef Walewski (zm. 1807) – podczaszy krakowski